Deadstar — дебютный микстейп американского рэпера Smokepurpp. Он был выпущен 29 сентября 2017 года на лейблах Interscope Records, Alamo Records. Гостями на пластинке стали: Lil Pump, Chief Keef, Yo Gotti, Juicy J, Трэвис Скотт и DRAM. Синглы с пластинки — «Audi», «Different Color Molly», «To the Moon» и «Bless Yo Trap». 13 декабря 2019 вышел сиквел микстейпа под названием Deadstar 2.

Обложка 
Друг Омара придумал идею для альбома. На обложке альбома Пёрп, лежащий в гробу, в окружении газетной вырезки, алкоголя и пустой бутылки. Это имитирует печально известное фото GG Allin на его похоронах.

Синглы 
Ведущий сингл «Audi» был выпущен 19 мая 2017. Второй сингл, «Different Color Molly» был выпущен 26 мая 2017. Третий сингл «To the Moon» был выпущен 2 июня 2017. Четвёртый и последний сингл, «Bless Yo Trap» был выпущен 15 сентября 2017.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Хип-хоп-альбомы
Микстейпы 2017 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Smokepurpp
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом